Villa Bella ist:
Vila Bela da Santíssima Trindade, eine Ruinenstadt im brasilianischen Bundesstaat Mato Grosso
Villa Bella (Bolivien), eine Stadt am Río Mamoré in Bolivien

Daneben gibt es in ganz Brasilien mehrere Städte mit dem Namen Vila Bela (schöne Stadt)